Normal steht für:
 Normal, auch Messnormal, eine metrologische Referenz
 Normalbenzin, siehe Motorenbenzin#Sorten von Motorenbenzin
 Gruppe Normal, eine 1979 gegründete Künstlergruppe
 Normal (Album), Soloalbum des Schweizer Rappers Bligg
 Normal Records, ein Plattenlabel
 The Normal, Musikprojekt von Daniel Miller
 Manuel Normal (* 1979), österreichischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Normal (Alabama)
 Normal (Illinois)
 Normal (Indiana)
 Normal (Kentucky)
 Normal (Tennessee)
 Normal Heights (Stadtteil, Kalifornien)
 Normal Junction (Arizona)
 Normal Square (Pennsylvania)

normal steht für:
 erwartungsgemäßes Verhalten, siehe Normalität und  Soziale Norm 
 Normallösungen in der Chemie, siehe Äquivalentkonzentration 
 Zahlen, bei denen die Häufigkeit der Ziffern gleichverteilt ist, siehe Normale Zahl
 orthogonal in der Mathematik, siehe Orthogonalität
 Eine topologische Eigenschaft, siehe Normaler Raum
 physiologisch, siehe Physiologie
 in der Psychiatrie als Gegensatz zu psychisch gestört
Siehe auch:
 Normahl
 Normal Township